Porost, biljni rod
 Posidonija, morska cvjetnica
 Paestum, grad u Italiji, osnovali ga Grci, staro grčko ime je Posidonia